Flying Dutchman i segling vid München-OS 1972 avgjordes 29-8 september 1972 i Kiel.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Referenser

Segling vid olympiska sommarspelen 1972